Топика може да се отнася за:

 Топика (Илинойс), село в щата Илинойс в САЩ
 Топика (Индиана), градче в щата Индиана в САЩ
 Топика (Канзас), град и столица на щата Канзас в САЩ
 Топика (Аристотел), едно от шестте съчинения на Аристотел, обединени в т.нар. „Органон“.